Степановский сельский совет ()

Полтавская область 
 Подольский сельский совет — Великобагачанский район.
 Подольский сельский совет — Семёновский район.

Сумская область 
 Степановский сельский совет — Бурынский район.